Mallika est un nom propre, ou exceptionnement commun, qui peut désigner :Malika

Prénom 
 Mallika, prénom féminin indien, d'origine sanskrite, qui signifie "jasmin".

Ne pas confondre avec

Personnalités portant ce prénom 
 Mallika, deuxième épouse et préférée de Pasenadi, le souverain du royaume indien de Kosala.
 Mallika Sherawat (hindi : मल्लिका शेरावत), née Reema Lamba le  à Karnal, actrice et mannequin indienne.
 Mallika Sarabhai, auteur de scripts théâtraux indiens et actrice (a joué le rôle de "Draupadi" dans la série multinationale "Le Mahâbhârata".
 Mallika Hermand, actrice suisse qui joua notamment le rôle de Maureen dans la deuxième version française de la comédie musicale américaine "Rent", crée le   à Neuchâtel en Suisse.
 Mallika Sundaramurthy, artiste américaine, vocaliste du groupe de death metal Abnormality.

Personnages de fiction portant ce prénom 
 Mallika, servante de Lakmé, jouée par une mezzo-soprano, dans l'opéra du même nom.
 Mallika, rôle joué par l'actrice Nayantara dans un film indien sorti en 2008 intitulé Aegan.
 Mallika Arora, rôle joué par l'actrice indienne Manisha Koirala dans un film sorti en 2005, intitulé Chaahat Ek Nasha.
 Mallika Sen, rôle joué par l'actrice et réalisatrice indienne Nandita Das dans un film sorti en 2003 intitulé Shubho Mahurat .

Nom commun

Zoologie 
 Mallika, sous-tribu de la sous-famille des Nymphalinae, déterminée par Collins et Larsen en 1991.

Prénom indien